Вальтер Брессан (,  26 січня 1981, Одерцо) — італійський футболіст, воротар клубу «К'єво».

Виступав, зокрема, за клуб «Аталанта», а також юнацьку збірну Італії.

Клубна кар'єра 
Народився 26 січня 1981 року в місті Одерцо.

У дорослому футболі дебютував 1998 року за команду клубу «Аталанта». 

Згодом з 2001 по 2015 рік грав у складі команд клубів «Спеція», «Тревізо», «Павія», «Ареццо», «Гроссето», «Сассуоло», «Варезе» та «Чезена».

До складу клубу «К'єво» приєднався 2015 року.

Виступи за збірну 
У 1999 році дебютував у складі юнацької збірної Італії, взяв участь у 2 іграх на юнацькому рівні, пропустивши 5 голів.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Посилання 
Статистика виступів за збірну на сайті Федерації футболу Італії. 

Італійські футболісти
Футбольні воротарі
Футболісти «Аталанти»
Футболісти «Спеції»
Футболісти «Тревізо»
Футболісти «Павії»
Футболісти «Ареццо»
Футболісти «Гроссето»
Футболісти «Сассуоло»
Футболісти «Варезе»
Футболісти «Чезени»
Футболісти «К'єво»